Жених:

 Жених — мужчина, вступающий в брак, один из двух центральных персонажей свадебного обряда, наряду с невестой.
 «Жених» — произведение А. С. Пушкина, созданное 30 июля 1825 года.
 «Жених» — российская комедия 2016 года.

См. также 
 
 Жиних